Uefacupen 1997/1998 vanns av Inter, Italien efter finalseger, 3-0 i Paris, mot Lazio, också från Italien.

Kvalomgångar

Första kvalificeringsomgången

Andra kvalificeringsomgången

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även 
 Uefa Champions League 1997/1998
 Europeiska cupvinnarcupen 1997/1998
 Intertotocupen 1997

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1997/1998
Fotbollssäsongen 1997/1998
1997 i Europa
1998 i Europa